James Potter (27 maart 1960 - 31 oktober 1981) is een personage uit de Harry Potterboekenreeks van de Engelse schrijfster Joanne Rowling.

James Potter, ook wel Gaffel genoemd, was leerling op Zweinstein (op de afdeling Griffoendor) en was faunaat. Hij kon in een hert veranderen. Zijn beste vrienden op school waren Sirius Zwarts, Remus Lupos en Peter Pippeling. Zijn vijand was Severus Sneep. Op Zweinstein ontmoette hij Lily Evers met wie hij later trouwde en een zoon kreeg, Harry Potter. James Potter was een van de makers van de Sluipwegwijzer. James was zoeker bij het Griffoendor zwerkbalteam.

Tijdens de Eerste Tovenaarsoorlog stond James Potter aan de kant van de Orde van de Feniks, net als zijn vrouw Lily. Door een voorspelling van professor Zwamdrift wilde Voldemort hen per se doden: de voorspelling zei dat Voldemorts grootste vijand geboren zou worden op een van de laatste dagen van juli, als kind van ouders die Voldemort drie keer hadden ontlopen. Voldemort realiseerde zich dat het ofwel om Harry Potter, ofwel om Marcel Lubbermans moest gaan, maar Voldemort koos Harry Potter omdat die net als hijzelf een halfbloed tovenaar was.

Harry was één jaar oud toen James en Lily vermoord werden door Heer Voldemort. Ze waren beiden lid van de Orde van de Feniks.

Familie Potter 

Personage uit Harry Potter